Thullen ist der Familienname von
 Alfred Thullen (1911–2003), HNO-Professor in Freiburg, Studentenhistoriker
 Peter Thullen (1907–1996), Mathematiker